2 miejscowości w Polsce: 
 Gruszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice 
 Gruszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów